Valnontey (plaats), een plaats in Italië
Valnontey (bergdal), een bergdal in Italië
Testa di Valnontey, een berg in Italië
Torrente Valnontey, een beek in Italië